Nils Larsen kan syfta på följande:

Personer
 Nils Larsen (1888–1937), norsk pianist

Geografi

Antarktis 

 Nils Larsen (glaciär), 
 Mount Nils Larsen, berg, 

Namnförgreningssidor
Robotskapade Antarktisförgreningar